Le concile de Germigny peut désigner l'un des deux conciles qui se sont déroulés au haut Moyen Âge à Germigny-des-Prés :

 Le Premier concile de Germigny en 842 ;
 Le Deuxième concile de Germigny en 843.

Notes et références